Кирпи́чное () — бывшее село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина). Расположено у болотного массива, где берёт начало река Малый Ромен.

Население составляет 2 жителя (2006 год). Плотность населения — 2000 чел/кв.км.

Решением (30-я сессия) Черниговского областного совета 18 июня 2013 года село было снято с учёта.

Впервые упоминается в 659 году.

Село Кирпичное находится примерно в 12 км к юго-востоку от центра города Бахмач. Средняя высота населённого пункта — 146 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренного умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Примечания

Ссылки 
 Кирпичное на сайте Верховной Рады Украины

Исчезнувшие населённые пункты Черниговской области